Sacramento kan avse:

 Sacramento Kings – en amerikansk basketorganisation
 Sacramento (musikalbum) – ett musikalbum av Middle of the Road

Geografi

Brasilien 

 Ipanguaçu (ort), Rio Grande do Norte, 
 Sacramento, Brasilien, 
 Sacramento kommun, Brasilien,

Mexiko 

 Sacramento kommun, Mexiko,

Uruguay 

 Colonia del Sacramento,

USA 

 Sacramento, delstatshuvudstad, Kalifornien, Sacramento County, 
 Sacramento River – en flod i Kalifornien
 Sacramento Valley – en dal i Kalifornien

Se även
 Sacramento County

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Uruguayförgreningar
Robotskapade USAförgreningar